Alejandro Manuel Hisis Araya (Valparaíso, 16 de fevereiro de 1962) é um ex-futebolista chileno.

Carreira 
Alejandro Hisis representou a Seleção Chilena de Futebol nas Copa América de 1983 e 1989.

Ligações externas
 Perifl de Alejandro Hisis no site do National Football Teams

Nascidos em 1962
Naturais de Valparaíso (Chile)
Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Club Deportivo Palestino
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Morning
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do Pachuca Club de Fútbol
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 1983
Jogadores da Copa América de 1989